Вла́совское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Октябрького района Костромской области России.

Административный центр находился в селе Веденьё.

История 
Власовское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО, которым установлены статус и границы муниципального образования.

Законом Костромской области от 18 мая 2015 года № 681-5-ЗКО, Власовское и Новинское сельские поселения были объединены в Новинское сельское поселение с административным центром в селе Боговарово.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории поселения имелись: администрация сельского поселения, 2 школы, 2 ФАПа, 2 клуба, 2 библиотеки, 3 магазина, СПК «Веденьё», ОПС Веденьё.

Примечания

Ссылки 
 Страница поселения на сайте Октябрьского района

Упразднённые муниципальные образования Октябрьского района Костромской области
Упразднённые сельские поселения Костромской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году